Powersville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Powersville (Georgia)
 Powersville (Iowa)
 Powersville (Kentucky)
 Powersville (Missouri)